Sylvania kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sylvania (Alabama)
Sylvania (Georgia)
Sylvania (Ohio)
Sylvania (Pennsylvania)